Вазов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Вазов, Владимир Минчев (1868—1945) — болгарский военачальник
 Вазов, Георги Минчев (1860—1943) — болгарский военачальник
 Вазов, Иван Минчев (1850—1921) — болгарский поэт